A 394-es jelzésű regionális autóbusz Csomád, Templom utca és Püspökhatvan, szeszfőzde között közlekedik Veresegyház, Őrbottyán, Váckisújfalu és Galgamácsa érintésével. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 
A busz 2015. augusztus 1-jétől közlekedik a korábbi 2166-os busz vonalán. A 2018/19-es menetrendváltáskor (december 9-én) útvonala módosult.

Megállóhelyei 

!Sorszám (↓)
!Megállóhely
!colspan=3|Sorszám (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Csomád, Templom utcavégállomás||39||48||49
|align=left|
|-
|1|| Csomád, községháza||38||47||48
|align=left|
|-
|2|| Csomád, Táncsics utca||37||46||47
|align=left|
|-
|3|| Csomád, József Attila utca||36||45||46
|align=left|
|-
|4|| Csomád, Veresegyházi elágazás||35||44||45
|align=left|
|-
|5|| Veresegyház, GE Hungary bejárati út||34||43||44
|align=left|
|-
|∫||Veresegyház, Csonkás||33||42||43
|align=left|
|-
|∫||Veresegyház, Csomádi utca||32||41||42
|align=left|
|-
|6|| Veresegyház, Bartók Béla utca||∫||40||41
|align=left|
|-
|7|| Veresegyház, Liszt Ferenc utca||∫||39||40
|align=left|
|-
|8|| Veresegyház, Kacsóh Pongrác utca||∫||38||39
|align=left|
|-
|9|| Veresegyház, Kodály Zoltán utca||∫||37||38
|align=left|
|-
|10||Veresegyház, Üzletközpont||31||∫||37
|align=left|
|-
|11|| Veresegyház, Melódia tér||∫||colspan=2|36
|align=left|
|-
|12|| Veresegyház, Huszka Jenő utca||∫||colspan=2|35
|align=left|
|-
|13|| Veresegyház, Sportföld utca||∫||colspan=2|34
|align=left|
|-
|14|| Veresegyház, Fészekrakó utca||∫||colspan=2|33
|align=left|
|-
|15|| Veresegyház, Mosonyi Mihály utca||∫||colspan=2|32
|align=left|
|-
|∫|| Veresegyház, Gyermekligeti Óvoda||∫||colspan=2|31
|align=left|
|-
|16|| Veresegyház, Misszió Eü. Központvonalközi végállomás||colspan=3|30
|align=left|
|-
|∫|| Veresegyház, Gyermekliget utca||colspan=3|29
|align=left|
|-
|17|| Veresegyház, fogászati rendelő||colspan=3|28
|align=left|
|-
|18|| Veresegyház, templom||colspan=3|27
|align=left|
|-
|19|| Veresegyház, általános iskolavonalközi végállomás||colspan=3|∫
|align=left|
|-
|20|| Veresegyház, benzinkútvonalközi végállomás||colspan=3|∫
|align=left|
|-
|∫|| Veresegyház, Újiskola utcavonalközi végállomás||colspan=3|26
|align=left|
|-
|21|| Veresegyház, általános iskola||colspan=3|25
|align=left|
|-
|22|| Veresegyház, templom||colspan=3|∫
|align=left|
|-
|23||Veresegyház, Bokréta utca||colspan=3|∫
|align=left|
|-
|24||Veresegyház, Kútfő utca||colspan=3|∫
|align=left|
|-
|25||Veresegyház, Levendula utca||colspan=3|∫
|align=left|
|-
|26||Veresegyház, Fodormenta utca||colspan=3|∫
|align=left|
|-
|∫||Veresegyház, Lévai utca 12.||colspan=3|24
|align=left|
|-
|∫||Veresegyház, Lévai utca 40.||colspan=3|23
|align=left|
|-
|∫||Veresegyház, Búzavirág utca||colspan=3|22
|align=left|
|-
|∫||Veresegyház, adótorony||colspan=3|21
|align=left|
|-
|27||Veresegyház, Viczián utca||colspan=3|20
|align=left|
|-
|28||Őrbottyán, Szent István utca||colspan=3|19
|align=left|
|-
|29|| Őrbottyán, Rendőrőrs||colspan=3|18
|align=left|
|-
|30|| Őrbottyán, posta||colspan=3|17
|align=left|
|-
|31|| Őrbottyán, vasútállomás bejárati út||colspan=3|16
|align=left|
|-
|32|| Őrbottyán, Hajós Alfréd utca||colspan=3|15
|align=left|
|-
|33|| Őrbottyán, Béke utca||colspan=3|14
|align=left|
|-
|34|| vonalközi végállomás||colspan=3|13
|align=left|
|-
|35|| Váckisújfalu, vasúti megállóhely||colspan=3|12
|align=left|
|-
|36|| Váckisújfalu, Petőfi utca||colspan=3|11
|align=left|
|-
|37|| Galgamácsa, gyógyszertár||colspan=3|10
|align=left|
|-
|38|| Galgamácsa, művelődési ház||colspan=3|9
|align=left|
|-
|39|| Galgamácsa, vasútállomás||colspan=3|8
|align=left|
|-
|40|| Galgamácsa, művelődési ház||colspan=3|7
|align=left|
|-
|41|| Galgamácsa, gyógyszertár||colspan=3|6
|align=left|
|-
|42|| Galgamácsa, fatelep||colspan=3|5
|align=left|
|-
|43|| Galgamácsa, magtár||colspan=3|4
|align=left|
|-
|44|| Galgagyörk, Dózsa György utca 1.||colspan=3|3
|align=left|
|-
|45|| Galgagyörk, Falujáró utca 40.||colspan=3|2
|align=left|
|-
|46|| Püspökhatvan, községháza||colspan=3|1
|align=left|
|-
|47|| Püspökhatvan, szeszfőzdevégállomás||colspan=3|0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Galgamácsa autóbuszvonalai
Csomád autóbuszvonalai
Veresegyház autóbuszvonalai
Őrbottyán autóbuszvonalai